Ivanov (accentuació aguda Ивано́в) o Ivànov (accentuació greu, menys freqüent Ива́нов) és un cognom rus o búlgar que pertany a:

 Aleksandr Ivànov diversos personatges
 Lev Ivànov (1834-1901), ballarí i coreògraf rus
 Nikolai Ivànov (1851-1919), militar i contrarevolucionari rus
 Serguei Ivanov diversos personatges
 Vladímir Ivànov (1893-1938), polític soviètic
 Valentín Kozmitx Ivanov (n. 1934), futbolista soviètic
 Viatxeslav Ivanov (desambiguació) diversos personatges
 Ígor Serguéievitx Ivanov (n. 1945), polític rus
 Ígor Ivanov (escaquista) (1947-2005), escaquista rus
 Valentín Valentínovitx Ivanov, àrbitre rus de futbol (n. 1966), fill de Valentín Kozmitx Ivanov
 Trifon Ivanov (n. 1970), futbolista búlgar
 Kaloyan Ivanov (n. 1986), jugador de bàsquet búlgar
 Oleg Ivanov (n. 1986), futbolista rus

Pot ser trobat com a topònim:
 Ivànov (Iurovka), localitat del krai de Krasnodar, en Rússia

Es pot referir igualment a:
 Ivànov (obra de teatre), obra de teatre d'Anton Txékhov

El nom es deriva del prenom masculí Ivan (equivalent a Joan). Ivan"-ov" significa "d'en Joan / d'Ivan". La variant femenina és Ivànovna o Ivanovna (Ивано́ва). És un dels cognoms més comuns a Rússia i Bulgària.

Referències